

Religion

Païen qualifie ce qui relève du polythéisme, la croyance en plusieurs dieux, et en ce sens est opposé au christianisme, à l'islam ou au judaïsme.
Les religions païennes sont qualifiées de paganisme.

Viticulture
   
En Suisse, Païen est le nom d'un alcool issu du cépage savagnin.

Notes et références